WVN steht für:
 West Virginia Northern Railroad, US-amerikanische Eisenbahn
 Wilhelmshaven „JadeWeserAirport“ (IATA-Code)

W. V. N.  steht für:
 Monogrammist W. V. N., unbekannter niederländischer Künstler

Abkürzung